NA poate fi:

NA poate fi totodata noradrenalina
 Antilele Olandeze, fostul [cod OTAN și număr de înmatriculare auto al acestui teritoriu (înainte desființării pe data de 10 octombrie 2010)
 Namibia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 Napoli, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Našice, număr de înmatriculare auto al orașului croat
 Noradrenalină, hormon adrenergic și neurotransmițător a sistemului nervos simpatic
 North American Airlines, codul IATA al companiei aeriane din Statele Unite ale Americii
 Salonic, unul din numerele de înmatriculare auto al orașului grecesc

NA poate fi:
 Numărul lui Avogadro, numărul de molecule într-un mol (6,02323 particule/mol)

N/A sau n/a poate fi:
 No Answer, abreviere engleză pentru "fără răspuns"
 Not Applicable, abreviere engleză pentru "neaplicabil"
 Not Available, abreviere engleză pentru "nu este diponibil"

Na poate fi:
 Sodiu, simbolul chimic al elementului chimic

n.a. poate fi:
 nota autorului

na poate fi:
 .na, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Namibia
 Limba nauruană, codul ISO 639-1
 na, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (な în hiragana sau ナ în katakana)

Legături externe 
 
  „NA” la acronymfinder.com